Гоуинг:

 Гоуинг, Лоуренс (1918—1991) — английский художник, писатель, историк искусств и педагог.
 Гоуинг, Питер Гордон (1930—1983) — американский священник, историк и этнолог, исследователь Филиппин.